Il singolare del torneo di tennis Lubbock Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore John Isner che ha battuto in finale Frank Dancevic 7-62, 4-6, 6-2.

Teste di serie 

 Vince Spadea (secondo turno)
 Kevin Kim (quarti di finale)
 John Isner (Campione)
 Frank Dancevic (finale)

 Rajeev Ram (quarti di finale)
 Dušan Vemić (semifinali)
 Giovanni Lapentti (semifinali)
 Alex Bogomolov, Jr. (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lubbock Challenger 2008